Улица Ке́гума () — название улиц в городах Латвии:

 Улица Кегума в Риге
 Улица Кегума в Елгаве
 Улица Кегума в Огре
 Улица Кегума в Юрмале